Wonder Lake kan verwijzen naar:
Wonder Lake (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois;
Wonder Lake (Alaska), een meer in de Amerikaanse staat Alaska.